Buff eller BUFF kan avse:

 Buff (klädesplagg) – ett klädesplagg
 BUFF Filmfestival – en årlig barn- och ungdomsfilmfestival i Malmö
 Boeing B-52 Stratofortress - inofficiell benämning på bombplanet B-52

Geografi
 Buff (ö)  – en ö i Antarktis, 
 Buff (gruva) – en gruva i  Matabeleland South i Zimbabwe,